Станіслав Костка, Стані́слав Ко́стка (пол. Stanisław Kostka, herbu Dąbrowa (28 жовтня 1550 с. Ростково, нині Пшасниський повіт, Мазовецьке воєводство, Польща — 15 серпня 1568 Рим, Італія) — польський послушник Ордену єзуїтів, що помер у віці 17 років у день Успіння Пресвятої Богородиці. За декілька днів до смерті передбачив її. Визнаний католицькою церквою святим, вважається одним з святих покровителів Польщі, покровителем молоді та міністрантів.
 Губерт Костка Губерт Губерт Ежи Костка (пол. Hubert Jerzy Kostka, нар. 27 травня 1940, Ратібор) — колишній польський футболіст.
 Ян Костка, Ян Ко́стка гербу Домброва (іноді Ян Штемберґ-Костка, 1529—1581) — польський шляхтич, магнат, урядник, державний діяч.
 Йозеф Костка (словац. Jozef Kostka, 29 січня 1912, Ступава, Угорщина — 20 вересня 1996, Братислава, Словаччина) — словацький скульптор і педагог.
 Станіслав Костка Потоцький (пол. Stanisław Kostka Potocki; листопад 1755, Люблін — 14 вересня 1821, Палац у Вілянуві) — польський політик, генерал, граф.
 Станіслав Костка Чорторийський (? — 5 квітня 1766, Варшава) — державний діяч Речі Посполитої.
 Тівадар Чонтварі Костка (угор. Csontváry Kosztka Tivadar; 5 липня 1853, Кішсебен, Угорське королівство, зараз Сабинів, Словаччина — 20 червня 1919, Будапешт, Угорщина) — угорський художник-самоук словацько-русинського походження.
 Станіслав Костка Белінський (бл. 1740—1812, Вітебськ) — державний діяч Речі Посполитої.
 Станіслав Костка Нейман (чеськ. Stanislav Kostka Neumann; 5 червня 1875 — 28 червня 1947) — чеський поет, байкар, журналіст.
 Станіслав Костка Старовейський, Станіслав Костка Старовейський гербу Біберштейн (пол. Stanisław Kostka Starowieyski; 11 травня 1895 — 13 квітня 1941) — польський військовик.
 Станіслав Костка Ґадомський, Станіслав Костка Ґадомський гербу Роля (пол. Stanisław Kostka Gadomski; 1718—1797) — польський шляхтич, військовик та урядник Королівства Польського.